Эванииды, или таракановые наездники , — семейство наездников из подотряда стебельчатобрюхих отряда перепончатокрылых насекомых. Эндопаразиты оотек тараканов. Отличаются уникальным расположением брюшка, которое на тонкой талии-стебельке прикрепляется у верхней части заднегруди.

Описание 
Мелкие наездники, длина тела от 2 до 8 мм. Брюшко мелкое, сжатое с боков, прикрепляется высоко на заднегрудке с помощью длинного стебелька. Глаза большие, вытянутые. Усики 13-члениковые у обоих полов, с очень длинным скапусом (исключение составляет род Decevania у которого они 10-члениковые). Грудь массивная, короткая и высокая, с четырьмя перепончатыми крыльями. Ноги длинные с цилиндрическими члениками. В переднем крыле от 3 до 7 замкнутых ячеек. В заднем крыле только одна костальная жилка, поперечные жилки отсутствуют.

Биология 
Эндопаразиты оотек тараканов (Dyctioptera: Blattaria), например, из таких родов как Periplaneta, Blatta, Blatella, Ectobius, Loboptera и других представителей семейств Blattidae и Ectobiidae. Среди жертв эваниид такие обычные синантропные виды как рыжий таракан прусак (), американский таракан () и чёрный таракан (). Однако в целом, хозяева эваниид известны только у 4 % описанных видов. Самки наездников откладывают свои яйца в оотеку тараканов (одно яйцо наездника на оотеку). Вылупившаяся через пару дней личинка наездника поедает все яйца таракана, находящиеся в оотеке. Некоторые авторы рассматривают их поведение как промежуточное между хищническим поведением одиночных ос (доставляющих корм своим личинкам) и поведением паразитоидных наездников (заражающих потомство хозяев, то есть доставляющих свои яйца на кормовой ресурс), так как вылупившиеся из яиц личинки эваниид поедают несколько жертв (десятки яиц тараканов в одной оотеке). Поэтому к ним применяют термин «egg predators» («яйцехищники»).
Несмотря на потенциальное значение и вероятность использования этих наездников в биологическом контроле тараканов их биология остаётся малоизученной. Из почти полутысячи видов личинки описаны только у четырёх: Zeuxevania splendidula (описана в 1924 году), Brachygaster minutus, Evania appendigaster и Prosevania fuscipes.
Ископаемые виды известны из кайнозойской и мезозойской эры.

Распространение 
Всесветное, но главным образом, в тропиках и субтропиках Старого и Нового Света. В Палеарктике 5 родов и около 15 видов (в основном в Северной Африке и Южной Европе). В Европе 4 рода (Brachygaster, Evania, Prosevania, Zeuxevania). В Европейской части России 3 вида: ,  и .

Систематика 
Около 500 описанных видов (20 вымерших).
До начала 1900-х годов эванииды оставались мусорной группой для ос и наездников с необычными морфологическими признаками, и это семейство объединяли с таким разнородными по происхождению группами как: Aulacidae, Gasteruptiidae, Ichneumonoidea, Stephanidae, Monomachidae, Braconidae (Cenocoeliinae), Pelecinidae, Trigonalyidae, Megalyridae и Roproniidae. Лишь в 1939 году были очерчены границы семейства (Hedicke, 1939), чтобы исключить эти и другие неродственные линии. В 2002 году (Basibuyuk, 2002) доработано определение границ и признаков Evaniidae с использованием данных из обширных ископаемых находок и окаменелостей и с учётом синонимизации с эваниидами вымерших групп, таких как  Cretevaniidae.

Филогения 
Кладограмма взаимоотношений между родами и с другими группами надсемейства (цветом фона выделены эванииды).

Современные роды 
Современные роды объединяют в несколько групп, которым можно придать статус подсемейства.
Базальные роды
 
 
 
 
Thaumatevania group
 
 
Zeuxevania group
 
 = 
 = 
Evania group
 
 
 

Evaniella group
 
 
 
 = 
Hyptia group

Палеонтология 
Древнейшие ископаемые виды известны из мелового периода мезозойской эры (150 млн лет назад). Мезозойский род  Andrenelia, иногда относимый к Evaniidae, был выделен в собственное семейство  Andreneliidae. Кроме того, ранее выделялось семейство  Cretevaniidae, которое в 2010 году было синонимизировано с Evaniidae. Неясным остаётся статус и положение  Baissidae и  Andreneliidae, хотя некоторые авторы рассматривают последнее семейство в составе эваниид.

Только в ископаемом виде известны следующие роды:
  
  
  
 =

См. также

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 

 
Семейства насекомых